Wężówka ist ein polnischer Orts- und Gewässername:

Orte:
 Wężówka (Jadów), Dorf im Powiat Wołomiński, Woiwodschaft Masowien
 Wężówka (Wydminy), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Wensowken, 1938 bis 1945 Großbalzhöfen (Balzhöfen), Kreis Lötzen, Ostpreußen

Gewässer:
 Wężówka (Fluss), Fluss im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Jezioro Wężówka, See im Powiat Gryfiński, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945 Schlangensee, Kreis Greifenhagen, Pommern
 Wężówka (Bach), Bach im Powiat Gryfiński, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945 Pefferbach, Kreis Greifenhagen, Pommern

Siehe auch: Wężówko